Лауха може бити:

 Лауха (Тирингија), општина у округу Гота, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Лауха ан дер Унструт, град у округу Бургенланд, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.